

Mai 

05
2016